De UEFA-coëfficiënten zijn een hulpmiddel voor de Europese voetbalunie UEFA om op een objectieve manier landen en clubs op sterkte te rangschikken.
De UEFA maakt sinds 2018 gebruik van twee soorten coëfficiënten die beide met de voetbalclubs te maken hebben. Niet met de nationale elftallen dus (dat doet de FIFA-wereldranglijst namelijk al):
competitiecoëfficiënt: voor nationale competities
clubcoëfficiënt: voor de clubs afzonderlijk

Voor mannen, vrouwen en jeugdteams worden aparte coëfficiënten bepaald.

Mannen

Landencoëfficiënt 

Deze ranglijst werd in de periode 1997-2017 gebruikt om nationale teams te rangschikken voor de potindeling van de kwalificatie- en finaletoernooien van een EK. De UEFA besloot om na 2017 in plaats van via deze ranglijst de potindeling op basis van twee dingen te bepalen: het algemeen klassement van de Nations League en het algemeen klassement van de UEFA Euro-kwalificatiefase van een EK.

De landencoëfficiënt werd bepaald door de prestaties van het nationale voetbalteam van een land. De ranglijst werd eens per twee jaar, direct na afloop van een EK- of WK-kwalificatiereeks, opgesteld. De ranglijst werd gebruikt voor de potindeling van de loting voor het kwalificatietoernooi of de eindronde van een EK. Eerder werd de lijst ook gebruikt voor de loting van het kwalificatietoernooi van het WK, maar de FIFA besloot dat dit dient te gebeuren op basis van de FIFA-wereldranglijst.

Tot het EK van 2008 werd de ranglijst opgemaakt door het aantal behaalde punten (3 voor een overwinning, 1 voor een gelijkspel) van de laatste twee kwalificatietoernooien te delen door het aantal gespeelde wedstrijden. Play-offs telden niet mee.

Vanaf het EK van 2008 werden de coëfficiënten op een andere manier berekend waarbij ook het resultaat op de eindrondes werd meegenomen. Daarnaast werd het aantal gemaakte en geïncasseerde doelpunten van belang en telden oudere resultaten minder zwaar mee. Een overwinning leverde sindsdien bijvoorbeeld 3000 punten op, een gemaakt doelpunt 501 punten. De ranglijst werd telkens na afloop van een kwalificatietoernooi opgemaakt en nam de resultaten van dat toernooi en het voorafgaande WK (kwalificatie en eindronde) en EK (kwalificatie en eindronde) mee.

Laatste ranglijst 
De laatste ranglijst dateert van 11 oktober 2017. Deze ranglijst is gebruikt voor de potindeling bij de loting van de UEFA Nations League 2018/19. Sindsdien wordt deze ranglijst niet meer gebruikt en is de enige ranglijst waarin Europese nationale elftallen zitten de FIFA-wereldranglijst.

Competitiecoefficiënt

Huidige ranglijst 
Onderstaand volgt de huidige ranglijst, waarin de seizoenen 2018/19 tot en met 2022/23 opgenomen zijn, De positie aan het einde van het seizoen 2021/22 bepaalt hoeveel clubs ieder land mag afvaardigen naar de Champions League, de Europa League en de Conference League voor het seizoen 2023/24.

De kampioenen van elke nationale competitie nemen deel aan de (voorrondes van de) Champions League. Alleen Liechtenstein kent geen eigen competitie, waardoor de bekerwinnaar van de dwergstaat mag instromen in de voorrondes van de Conference League.

Van de 55 UEFA-landen zijn er slechts negen die nog nooit een club in de groepsfase van een Europese competitie hebben gehad. Dat zijn IJsland, Faeröer, Noord-Ierland, Wales, Andorra, San Marino, Bosnië-Herzegovina, Montenegro en Malta.

Deze lijst wordt steeds kleiner. In 2018 kreeg Luxemburg voor het eerst een vertegenwoordiger in de groepsfase van een Europees toernooi, in 2021 gold dat voor Estland, Gibraltar en Armenië en in 2022 voor Kosovo, Litouwen en Liechtenstein.

 Bijgewerkt t/m 14 december 2022.

Clubcoëfficiënt 
Deze ranglijst bepaalt de potindeling voor de lotingen. Bijvoorbeeld bij de lotingen voor de poulefaseïndelingen: de 8 hoogst geplaatste clubs die zich gekwalificeerd hebben voor het toernooi gaan in de eerste pot, de volgende 8 in de tweede pot, de volgende 8 beste in de derde pot en de 8 laagst geplaatste clubs in de vierde pot. In elke poule komt er één club uit elke pot.

Vrouwen

Competitiecoëfficiënt 
Sinds het seizoen 2003/04 hebben de vrouwen ook een coëfficiëntenranglijst. rangschikking van 2021 is gebaseerd op de resultaten van al de clubs van het land die Europes wedstrijden speelden tussen het seizoen 2017-2018 en het seizoen 2021-2022. De ranglijst bepaalt het aantal teams dat deelneemt aan de UEFA Women's Champions League voor het seizoen 2022-2023.

 Bijgewerkt t/m 21 mei 2022.

Voetballijsten
Sportranglijst